В'є-Мулен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 В'є-Мулен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези